Габриэ́лла Мариа́ни (настоящее имя Габриэ́лла Марья́новна Ткач; род. 24 октября 1970, Бельцы, Молдавская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
В 1992 году окончила Школу-студию МХАТ.

Играла на сцене Театра-студии Рубена Симонова (Москва).

В кино дебютировала в 1992 году, в фильме «Казино». Режиссёр фильма Самсон Самсонов предложил актрисе взять новую сценическую фамилию — Мариани, от её отчества Марьяновна.

Личная жизнь 
В 1999 году Габриэлла вышла замуж за кинопродюсера Андрея Семёнова. 13 августа 2002 года у них с супругом родился сын Александр.

Фильмография 
 1990 — Живая мишень — медсестра
 1992 — Казино — Лана Эванс
 1992 — Бабник 2 — Вика
 1993 — Заложники «Дьявола» — проститутка
 1995 — Крысиные похороны — женщина-крыса (в титрах — под фамилией Ткач)
 1997 — Графиня де Монсоро — Диана де Монсоро
 1999 — Белый танец — актриса
 2000 — Новый год в ноябре
 2001 — Александр Македонский — Алёна Знанская
 2002 — Королева красоты, или Очень трудное детство — мама Тани
 2003 — Ундина — Елизавета Гладьева
 2004 — Ундина 2: На гребне волны — Елизавета Гладьева
 2006 — Псевдоним «Албанец» — Мария Санчес
 2006 — Танго втроём — Ольга Суркова
 2006 — Трое сверху — подруга Кости
 2007 — Антидурь
 2008 — Псевдоним «Албанец» 2 — Мария Александровна Албанцева
 2009 — Хозяйка тайги — Галина
 2009 — Огонь любви — Ангелина
 2010 — Обручальное кольцо — Кира Геннадьевна
 2010 — Братаны 2 — вдова Грушина
 2010 — Круиз — Анна Миронова
 2010 — Псевдоним «Албанец» 3 — Мария Александровна Албанцева
 2013 — Хозяйка большого города — Эльвира Георгиевна Москвина
 2014 — Поиски улик — Элла Сергеевна

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ